Список футбольных вратарей, забивших в своей карьере гол и более.

Общая информация 
В футболе гол, забитый вратарём, является большой редкостью, потому что, в основном, голкипер весь матч проводит в своей штрафной площади, защищая ворота и в случае выхода в поле, с целью присоединиться к атаке, он даёт шанс сопернику поразить ворота дальним ударом.

Наиболее забивающие вратари — это те, кто исполняет пенальти и штрафные удары. Также вратари забивают голы, когда приходят в штрафную площадь соперника при угловых и штрафных ударах, с целью уйти от поражения. Более редко вратари забивают гол прямым ударом со своей половины поля из-за ошибки своего коллеги из команды противника.

Рекордсменом по забитым мячам среди вратарей является бразилец Рожерио Сени, на его счету 131 гол. Свой 100-й гол он забил 27 марта 2011 года.

В ноябре 1999 года, парагваец Хосе Луис Чилаверт стал первым и пока единственным вратарём сделавшим хет-трик, все 3 мяча были забиты с пенальти, а в следующем году он и аргентинский вратарь Роберто Бонано забили по мячу в ворота друг друга в матче Кубка Меркосур. 2 ноября 2013 года вратарь «Сток Сити» Асмир Бегович забил самый быстрый (12 сек.) и самый дальний для вратарей гол (91,9 м) в истории. Этот гол был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый дальний в истории футбола. В январе 2021 года рекорд Беговича побил Том Кинг («Ньюпорт Каунти») – 96,01 метра.

Датчанин Петер Шмейхель забил за свою карьеру 13 мячей, а 25 марта 2014 года его сын Каспер сравнял счёт в матче с «Йовил Таун», забив головой.

В списке также представлены вратари-женщины. Это Улла-Карин Рённлунд, Кей Хоук, Мишель Бетос и Сара Буадди.

Список футбольных вратарей, забивавших голы 
В списке перечислены вратари, которые забили гол и более в национальном чемпионате или в международных матчах.

Жирным шрифтом выделены вратари активные в сезоне 2019/2020.

См. также 
 Список вратарей, забивших гол в НХЛ

Примечания 

Футбольные вратари-бомбардиры
Списки футболистов